Сигетвар (, , , ) — город в медье Баранья в Венгрии. Город занимает площадь 39,51 км², на которой проживает 11 392 жителя.

Население

Города-побратимы

См. также 
 Сигетварская битва

Примечания